

Astronomia 
Andersson – cratere lunare

Persone